Chișcăreni se poate referi la următoarele localități:
 din România:
Chișcăreni, Iași
Chișcăreni, Botoșani
din Republica Moldova:
Chișcăreni, Sîngerei